Ральф Ке́дворт (; ) — английский философ.

Был профессором гебраистики в Кембридже. Кедворт принадлежал к числу кембриджских платоников. Оспаривал сенсуализм Гоббса. Праву и морали приписывал божественное происхождение. Мораль, изначально заложена, по мнению Кедворта, в человеческом разуме, а не в результате соглашения. Главный труд Кедворта: «The true intellectual system of the universe, wherein all the reason and the philosophy of atheism is confuted» (Лонд., 1678)". В 1731 году епископ опубликовал сочинение Кедворта «Treatise concerning eternal and immutable morality». Вместе с У. Чиллингвортом и знаменитым проповедником Тиллотсоном стоял во главе английской религиозной партии латитудинариев.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Кедворт, Ралф. Энциклопедия «Кругосвет». 

Философы Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)
Преподаватели Кембриджского университета
Профессора Кембриджского университета
Профессор иврита (Кембриджский университет)
Мастера Колледжа Христа (Кембридж)
Мастера Клэр-колледжа (Кембридж)